Rich Internet Application
 Royal Irish Academy — Ирландская королевская академия

См. также 
 РИА
 Риа